{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67701) - || 2000 TP10 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67702) - || 2000 TD14 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67703) - || 2000 TU15 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67704) - || 2000 TS21 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67705) - || 2000 TY21 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67706) - || 2000 TR26 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67707) - || 2000 TD28 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67708) - || 2000 TO34 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67709) - || 2000 TE40 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67710) - || 2000 TO67 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67711) - || 2000 UB || 18 oktober 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (67712) Kimotsuki || 2000 UG || 21 oktober 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (67713) - || 2000 UF1 || 22 oktober 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (67714) - || 2000 UC2 || 22 oktober 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (67715) - || 2000 UM3 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67716) - || 2000 UQ7 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67717) - || 2000 UA8 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67718) - || 2000 UQ9 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67719) - || 2000 UY10 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67720) - || 2000 UQ11 || 26 oktober 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (67721) - || 2000 US14 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67722) - || 2000 UE15 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67723) - || 2000 UQ15 || 27 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67724) - || 2000 UP16 || 29 oktober 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (67725) - || 2000 UU16 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67726) - || 2000 UP17 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67727) - || 2000 UH23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67728) - || 2000 UN23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67729) - || 2000 UQ23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67730) - || 2000 UX23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67731) - || 2000 UJ25 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67732) - || 2000 UA26 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67733) - || 2000 UC26 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67734) - || 2000 UE26 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67735) - || 2000 UH26 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67736) - || 2000 UD28 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67737) - || 2000 UN28 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67738) - || 2000 UB29 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67739) - || 2000 UV29 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67740) - || 2000 UJ30 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67741) - || 2000 UZ33 || 30 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (67742) - || 2000 UP34 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67743) - || 2000 UK35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67744) - || 2000 UE38 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67745) - || 2000 UT39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67746) - || 2000 UG40 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67747) - || 2000 UF43 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67748) - || 2000 UJ45 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67749) - || 2000 UZ46 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67750) - || 2000 UN47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67751) - || 2000 UF48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67752) - || 2000 UK48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67753) - || 2000 UQ48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67754) - || 2000 UF49 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67755) - || 2000 US49 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67756) - || 2000 UP50 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67757) - || 2000 UA52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67758) - || 2000 UF55 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67759) - || 2000 UW55 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67760) - || 2000 UY57 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67761) - || 2000 UM60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67762) - || 2000 UA61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67763) - || 2000 UU61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67764) - || 2000 UH62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67765) - || 2000 UM62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67766) - || 2000 UH65 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67767) - || 2000 UC66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67768) - || 2000 UY66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67769) - || 2000 UG67 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67770) - || 2000 UD72 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67771) - || 2000 UJ74 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67772) - || 2000 UZ77 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67773) - || 2000 UM79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67774) - || 2000 UO79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67775) - || 2000 US80 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67776) - || 2000 UX80 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67777) - || 2000 UH81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67778) - || 2000 UT81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67779) - || 2000 UU81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67780) - || 2000 US84 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67781) - || 2000 UC85 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67782) - || 2000 UW85 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67783) - || 2000 UJ89 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67784) - || 2000 UV89 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67785) - || 2000 UM91 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67786) - || 2000 UX94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67787) - || 2000 UD95 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67788) - || 2000 UR95 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67789) - || 2000 UD97 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67790) - || 2000 UG100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67791) - || 2000 UP100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67792) - || 2000 UD102 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67793) - || 2000 UE102 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67794) - || 2000 UZ103 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67795) - || 2000 UC104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67796) - || 2000 UP104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67797) - || 2000 UT106 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67798) - || 2000 UD109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67799) - || 2000 UT109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67800) - || 2000 UZ109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten